Епархия Кажазейраса () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Кажазейрас, Бразилия. Епархия Кажазейраса входит в митрополию Параибы. Кафедральным собором епархии Кажазейраса является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 

6 февраля 1914 года Римский папа Пий X издал буллу «Maius Catholicae Religionis incrementum», которой учредил епархию Кажазейраса, выделив её из apxиепархии Параибы.

17 января 1959 года епархия Кажазейраса передала часть своей территории епархии Патуса.

Ординарии епархии 

 епископ Moisés Ferreira Coelho (1914—1932)
 епископ José da Matha de Andrade y Amaral (1934—1941)
 епископ Henrique Gelain (1944—1948)
 епископ Luis do Amaral Mousinho (1948—1952)
 епископ Zacarias Rolim de Moura (1953—1990)
 епископ Matias Patrício de Macêdo (1990—2000)
 епископ José Gonzalez Alonso (2001 — 16.09.2015)

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Бразилии